Lyngen est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Troms.

Localités 
 Beinsnes () ;
 Furuflaten / Vuošvággi () ;
 Jægervatn () ;
 Karnes () ;
 Kjosen () ;
 Koppangen / Gohppi () ;
 Kvalvik () ;
 Lattervika () ;
 Lenangsøyra () ;
 Lyngseidet () ;
 Lyngspollen () ;
 Nord-Lenangen () ;
 Nygårdstranda () ;
 Polleidet / Taipale () ;
 Rottenvik () ;
 Sør-Lenangen () ;
 Stigen () ;
 Storsteinnes () ;
 Straumen () ;
 Svensby ().

Voir aussi

Bibliographie 
 

Commune dans le comté de Troms